Nahum puede referirse a;
Nahum, un nombre propio masculino en su variante en español.
Nahum (profeta), profeta de Judá del siglo VII a. C.
Libro de Nahum, libro del Antiguo Testamento cristiano y del Tanaj judío
Nahum, compañero de Zorobabel según la Vulgata (Segundo libro de Esdras, 7.7), cuyo nombre podría haber sido más bien Rejúm o Rehum (Primer libro de Esdras, 2.2)
En la genealogía de Jesús del Evangelio de san Lucas (3.25) se nombra a un antepasado Najjum, hijo de Jeslí (Hesli) y padre de Amós (Amos).
La Mishná (Shabb., 2.1) se refiere ocasionalmente a Najúm el medo, un famoso rabino del siglo segundo
También la Mishná (Peah., 2.6) nombra a un Nahum escriba o copista.
Inscripciones en monumentos fenicios demuestran que el nombre no era incomún en ese pueblo (Gesenio, Monumenta Foenitia, 133; Boeckh, Corp. Inscript. Graec., 2.25-26; Corp. Inscript. Semitic.
Nombre de personas contemporáneas
Nahum Tate (1652-1715), poeta irlandés.
Nahum Gutman (1898-1980), artista ruso-israelí.
Nahum Stelmach (1936-1999), futbolista israelí.
Apellido
Benjamín Nahum, historiador uruguayo.
Roberto Nahum Anuch, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.